Брэ́ндон Ке́ннет Лью́ис (; род. 20 июня 1971) — британский политик, министр юстиции и лорд-канцлер (2022).

Председатель Консервативной партии и министр без портфеля (2018—2019), младший министр безопасности (2019—2020), министр по делам Северной Ирландии (2020—2022).

Биография 
Окончил Букингемский университет с дипломами по экономике и праву, получил степень магистра права в Королевском колледже Лондона. До 2012 года возглавлял в Эссексе кампанию в поддержку развития сети частных школ.

Политическая карьера 
На парламентских выборах 2010 года одержал победу в избирательном округе Грейт-Ярмут в графстве Норфолк с результатом 43,1 % против 33,2 % у сильнейшего из нескольких соперников — стремившегося к переизбранию обладателя должности, лейбориста Тони Райта.

В 2012 году вступил в должность парламентского помощника министра общин и местного самоуправления, получив в своё ведение широкий спектр вопросов: местное самоуправление, противопожарные службы, деловые улицы (high streets), городские центры, рынки, путешественники и пабы.

15 июля 2014 года назначен младшим министром жилищного хозяйства и планирования, впервые за время существования коалиционного правительства Дэвида Кэмерона объединив два этих портфеля в одних руках.

29 сентября 2016 года королева Елизавета II утвердила включение Брэндона Льюиса в состав Тайного совета Великобритании.

16 июля 2016 года Льюис назначен младшим министром полицейских и противопожарных служб в Хоум-офисе (при подготовке к референдуму о членстве Великобритании в Евросоюзе, исход которого привёл к отставке Дэвида Кэмерона, агитировал за выход).

8 июня 2017 года на досрочных парламентских выборах вновь одержал победу в своём прежнем округе, на сей раз с результатом 54,1 % (на 11,2 % больше, чем на выборах 2015 года) против 36,1 % у сильнейшего из соперников — лейбориста Майка Смита-Клэра (Mike Smith-Clare).

11 июня 2017 года при формировании второго правительства Терезы Мэй статус Льюиса Брэндона был повышен — он получил должность младшего министра иммиграции с правом посещения заседаний кабинета.

8 января 2018 года в ходе массовых перестановок в правительстве освобождён от прежней должности и получил два новых назначения: председатель Консервативной партии и министр без портфеля.

В правительствах Джонсона 
24 июля 2019 года при формировании правительства Бориса Джонсона назначен младшим министром по вопросам безопасности в Министерстве внутренних дел с правом посещения заседаний кабинета в случае необходимости.

13 февраля 2020 года перемещён во втором кабинете Джонсона на должность министра по делам Северной Ирландии.

7 июля 2022 года вышел из правительства после отказа премьер-министра уйти в отставку даже под давлением собственных министров и множества других отставок.

В правительстве Трасс 
6 сентября 2022 года при формировании кабинета Лиз Трасс получил портфель министра юстиции и лорда-канцлера.

25 октября 2022 года по завершении нового политического кризиса был сформирован кабинет Риши Сунака, в котором Льюис не получил никакого назначения.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Члены Консервативной партии Великобритании
Члены парламента Соединённого Королевства (2010—2015)
Члены парламента Соединённого Королевства (2015—2017)
Члены парламента Соединённого Королевства (2017—2019)
Члены парламента Соединённого Королевства с 2019 года
Министры по делам Северной Ирландии
Министры юстиции Великобритании
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Королевского колледжа Лондона